Сен-Мор () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 125 км на юг от Орлеана, 4 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 3 398 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini